La División de Honor de fútbol sala 1990-91 fue la 2ª temporada de la División de Honor de fútbol sala, disputada en España. Se cambió el formato con respecto al año anterior, ya que fue jugada en dos rondas. La primera con dos grupos de 12 equipos, donde los 8 primeros clasificados avanzaban a la siguiente fase.

Temporada regular

1ª ronda

Grupo par

Grupo impar

2ª ronda

Grupo A para el título

Grupo B para el título

Grupo C para el título

Grupo D para el título

Grupo E para el descenso

Grupo F para el descenso

Playoff

Enlaces externos 
Temporada 1990–91 en lnfs.es

Fútbol en España en 1990
Fútbol en España en 1991
Fútbol sala en 1990
Fútbol sala en 1991
Anexos:Ediciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala